Les frères Pereire, Émile et Isaac, sont des hommes d'affaires français de la fin du . 
Leur nom a été donné :
 au boulevard Pereire, voie du  de Paris ;
 à la station de métro Pereire, située sur la ligne 3 du métro de Paris, dans l'arrondissement précité ;
 à une rue près de la base sous-marine de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, région Pays de Loire).